Капри́з — многозначный термин.

 Каприз — малообоснованное желание, причуда, прихоть; необоснованное или неаргументированное требование чего-либо.
 Каприз — необычное сооружение, часто предназначенное для несоответствующих его виду нужд.
 Каприс — произведение академической музыки, написанное в свободной форме.

Фильмы 
 «Каприз» — американский фильм 1913 года.
 «Каприз» — японский немой фильм 1933 года режиссёра Ясудзиро Одзу.
 «Каприз» — болливудский фильм 1994 года с Шахрукхом Кханом и Мадхури Дикшит в главных ролях.

См. также 

 Каприччио